Иодид иридия(III) — неорганическое соединение, 
соль металла иридия и иодистоводородной кислоты с формулой IrI,
не растворяется в воде,
зелёные кристаллы.

Получение 
 Действие иодистоводородной кислоты на оксид иридия(IV):

Физические свойства 
Иодид иридия(III) образует зелёные кристаллы,
слабо растворяется в воде и этаноле.

Образует кристаллогидрат состава IrI•3HO.

Химические свойства 
 При сильном нагревании разлагается на элементы:

Литература 
 
 

иридия
Галогениды металлов